Поли́зос () — греческая фамилия. Женский вариант — Поли́зу ().

Мужчины 
 Полизос, Вик (род. 1947) — греко-американский актёр.
 Полизос, Димитри (1950—2019) — греко-американский ресторатор и политик-республиканец.

Женщины 
 Полизу, Мария (род. 1968) — греческая бегунья на длинные дистанции.